Сезон 2016/2017 годов стал для ФК «Сельта» 93-м в её истории и 51-м в главной испанской футбольной лиге.

Команда 2016/17

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Сельта» в сезоне 2016/2017 годов.

Чемпионат Испании 2016/17

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Лига Европы УЕФА 2016/17

Групповой раунд

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Сельта»

2016/2017
Сельта